Крикуно́ва — русская фамилия.

Известные носители 
 Крикунова, Ираида Павловна — советский политический деятель. Депутат Верховного Совета СССР 10 созыва.
 Крикунова, Людмила Ивановна (род. 1954) — советский и российский учёный-медик.
 Крикунова, Матрёна Павловна (1922-2004) — Герой Социалистического Труда, скотница. 
 Крикунова, Наталья Дмитриевна (род. 1981) — российский пауэрлифтер. Член сборной России, мастер спорта международного класса.
 Крикунова, Ольга Ивановна — советский политический деятель. Народный депутат СССР.
 Крикунова, Татьяна Михайловна — российский государственный деятель. Министр финансов Московской области (с 2012).